JFF steht für:
 Jamaica Football Federation, der Fußballverband von Jamaika
 Japan Futsal Federation
 JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, ein privates, öffentlich gefördertes medienpädagogisches Forschungsinstitut in München
 Jüdisches Filmfestival Zagreb
 Jüdisches Filmfestival Warschau

JFF